Пайсанду — департамент в западной части Уругвая.
 Пайсанду — город в Уругвае, столица департамента Пайсанду.
 Пайсанду  — аэропорт в городе Пайсанду.
 Пайсанду — муниципалитет в Бразилии.